De Russische voetbalbeker 2007/08 (Russisch: ) was de 16de editie van de strijd om de Russische voetbalbeker sinds de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Het toernooi begon op 18 april 2007 met de voorronde. De finale werd gespeeld op 17 mei 2008 in het Lokomotivstadion in Moskou. De eindstrijd werd geleid door scheidsrechter Stanislav Sukhina. Onder leiding van trainer-coach Valeri Gazzajev won CSKA Moskou de beker voor de vierde keer in de clubgeschiedenis, ten koste van Amkar Perm ditmaal. Nadat beide teams ook na verlenging op 2-2 waren blijven steken, moesten strafschoppen de beslissing brengen. CSKA won met 4-1.

Schema

Zie ook
Premjer-Liga 2007
Premjer-Liga 2008
Russisch voetbalelftal in 2007
Russisch voetbalelftal in 2008

2008
Russische